Burrenbach und Burrengraben sind Gewässernamen:

 Burrenbach, linker Zufluss des Rombachs (zur Aal, zum Kocher) bei Unterrombach, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Burrengraben (Ablach), rechter Zufluss der Ablach (zur Donau) vor Rulfingen, Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Burrengraben (Rauglengraben), linker Zufluss des Rauglengrabens (zur Donau) nahe am Donaustetter Stausee im Gebiet der Stadt Erbach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burren